Ez a lista a Tinti kalandjai című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad (1987)

Második évad (1988)

Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái